Queen Mary ist der Name englischer Königinnen

 Maria I. (England), Queen Mary Tudor (*1516 †1558) von 1553 bis 1558: Königin von England und Irland (auch als Maria die Katholische oder Maria die Blutige bekannt)
 Maria II. (England), Queen Mary II (*1662 †1694) 1689–1694: Königin von England und Schottland, 1690–1694: Königin von Irland
 Maria von Teck Queen Mary of Teck (*1867 †1953) 1910–1927: Queen Consort des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, 1927–1936: Queen Consort von Großbritannien und Irland

Queen Mary ist der Name folgender nach Maria von Teck benannter Schiffe:
 HMS Queen Mary, Schlachtkreuzer der Royal Navy, versenkt 1916
 Queen Mary (Schiff, 1933), Passagier- und Museumsschiff in Glasgow
 Queen Mary (Schiff, 1936), Passagierschiff der Cunard-Reederei, 1936 bis 1967 im Einsatz
 Queen Mary 2, englisches Passagierschiff, Stapellauf 2003

Queen Mary steht für:
 Queen Mary University of London, College der Universität London
 Hotel The Queen Mary, Hotel, siehe Queen Mary (Schiff, 1936)#Hotel The Queen Mary
 Ferrari 365 GT 2+2, einen inoffiziell als Queen Mary bezeichneten italienischen Sportwagen.

Siehe auch:
 Königin Maria